Гвамучилар има више значења:

 Гвамучилар (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвамучилар (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику